– japoński lekarz, praktykujący w prefekturze Saga w okresie Meiji jako ranpōi – uczeń holenderskich lekarzy.

Bibliografia
 Kikuchi Dairoku: The Introduction of Western Learning into Japan (1915) PDF

Japońscy lekarze
Ludzie urodzeni  w Sadze
Zmarli w 1906
Urodzeni w 1836